Натуральне число 1719
 1719 рік до нашої ери
 1719 рік нашої ери